Reptilis est le deuxième tome de la série fantasy d'Anne Robillard ANGE. Il est paru le  aux éditions Lanctôt au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Le titre fait référence aux reptiliens, créatures qui se font de plus en plus présentes dans l'histoire.

Résumé 
Après la destruction de la base montréalaise de l'A.N.G.E, ses agents sont dispersés dans d'autres divisions à travers le pays malgré l'effort constant de leur chef Cédric Orléans pour qu'ils restent ensemble...
Malgré tout, Océane Chevalier et Cindy Bloom sont envoyés toutes les deux à Toronto, où le faux-prophète a été aperçu.
En espionnant Thierry Morin, elles découvrent une vaste conspiration vieille de plusieurs milliers d'années. En plus de faire face à l'Antéchrist, l'A.N.G.E devrait maintenant faire face à un ennemi beaucoup plus sournois qui œuvre depuis longtemps au sein de tous les gouvernements de la planète...

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2007
2007 en fantasy